MPI steht für:
 Magnetic Particle Imaging
 Mainzer Psychoanalytisches Institut
 Mannheimer Peritonitis-Index, Index zur Beurteilung der Peritonitis
 Master Patient Index, ein Index, der alle Indices eines Patienten referenziert
 Materialpreisindex, eine Berechnungsart zum Vergleich von Preisentwicklungen
 Max-Planck-Institut der Max-Planck-Gesellschaft
 Message Passing Interface, ein Standard für den Nachrichtenaustausch bei parallelen Berechnungen auf verteilten Computersystemen
 Methylphenanthrenindex
 Ministry for Primary Industries, neuseeländisches Ministerium für Primärindustrien
 Mukus-Proteinase-Inhibitor, ein Protein mit antiviraler und antibakterieller Aktivität
 Multidimensional Poverty Index, siehe Index der mehrdimensionalen Armut, ein Index zur Messung von Armut auf Länderebene
 Multipoint Injection, zu Deutsch Mehrpunkteinspritzung, eine Bauart der Saugrohreinspritzung
 Multi Point Interface, ein Busprotokoll für die SIMATIC S7-SPS der Firma Siemens
 Multiple Protocol Interface, Teil des Open Datalink Interface
 Musterprüfingenieur
 MotivePower Industries, ein amerikanischer Lokomotivhersteller
 Major Periodic Inspection, Ausdruck für Jahresinspektion von Flugzeugen in der privaten Fliegerei. 

MPi steht für:
 Maschinenpistole

Mpi steht für:
 Mpi (Ethnie), Ethnie in Thailand
 Mpi (Sprache), eine der Süd-Lolo-Sprachen in Thailand

mpi steht für:
 Mpade (Sprache) (ISO-639-3-Code), tschadische Sprache im Kamerun und Tschad

Abkürzung